kulisy – część teatru za sceną
 „Kulisy” – tygodnik wydawany w latach 1957–1981 w Warszawie

Zobacz też 
 kulis
 kulisa